Guionnet ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Guionnet (* 1969), französische Mathematikerin
 Jean-Luc Guionnet (* 1966), französischer Musiker